Мейстарадейлдин 1948 () — 6-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1948
Фарерские острова
1948 год на Фарерских островах